Sciacalli – diverse specie di canidi lupini
 Sciacalli – gruppo musicale italiano
 Sciacalli – singolo di TY1 del 2020
 Sciacalli (American Justice) – film del 1986 di Gary Grillo
 Gli sciacalli – film del 1955 di Abner Biberman

Pagine correlate
Sciacallo (disambigua)
Lo sciacallo